Moxley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moxley (Georgia)
 Moxley (Kentucky)
 Moxley (Maryland)
 Moxley Acres, Maryland
 Moxley Landing, Kentucky

Moxley ist der Familienname folgender Personen:
 Martha Moxley (1960–1975), Mordopfer, siehe Mordfall Martha Moxley
 William Moxley (1851–1938), US-amerikanischer Politiker
und der Ringname von
 Jon Moxley (* 1985), US-amerikanischer Wrestler

Sonstiges:
 Mount Moxley, Berg im Viktorialand, Antarktika